Die Erste Division 1927/28 war die 28. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 11. September 1927 und endete am 6. Mai 1928.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zweimal gegeneinander. Der Letzte stieg direkt ab, die punktgleichen Teams auf den Plätzen 10 bis 13 ermittelten in einer einfachen Relegationsrunde den zweiten Absteiger.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsrunde

Weblinks 
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1927/28